Badhaus steht für:

Ortsteile:
 Badhaus (Abensberg), Ortsteil der Stadt Abensberg, Landkreis Kelheim, Bayern
 Badhaus (Leutkirch im Allgäu), Ortsteil der Stadt Leutkirch im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Badhaus (Oberrot), Wohnplatz im zentralen Ortsteil der Gemeinde Oberrot, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Badhaus (Schmidgaden), Ortsteil der Gemeinde Schmidgaden, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Badhaus (Gemeinde Zell am See), Ortsteil der Gemeinde Zell am See, Bezirk Zell am See, Land Salzburg

Bauwerke:
 Badhaus im Schlosspark Schwetzingen, siehe Schloss Schwetzingen #Badhaus
 Badhaus (Volkach), Badhaus in Volkach, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Badhaus Wendelstein, ältestes erhaltenes Badhaus Deutschlands, inzwischen versetzt nach Bad Windsheim
 Badhaus (Eberbach), Baden-Württemberg

Siehe auch: 
 Badehaus, öffentliches Bad
 Badenhausen, Ortsteil von Bad Grund, Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Badhus
 Badhaussiedlung